Ratzinger è un cognome che si può riferire a:

 Papa Benedetto XVI (Marktl, 1927 – Città del Vaticano, 2022) – nato Joseph Ratzinger –  265º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica dal 2005 al 2013
 Georg Ratzinger  (Deggendorf, 1844 – Monaco di Baviera, 1899) – politico tedesco, prozio di Benedetto XVI
 Georg Ratzinger (Pleiskirchen, 1924 – Ratisbona, 2020) — sacerdote cattolico e musicista, fratello di Benedetto XVI

Altro 
8661 Ratzinger – asteroide
Premio Ratzinger – premio scientifico